Pakarinen est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme
 (né en 1969), athlète finlandais en lancer du javelot
 (1911-1989), acteur et chanteur finlandais
 (né en 1947), acteur et chanteur finlandais
Hanna Pakarinen (née en 1981), chanteuse pop finlandaise
Iiro Pakarinen (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1910-1987), gymnaste olympique finlandais
 (1935-1999), escrimeur finlandais
 (1924-2007), homme politique finlandais
Pia Pakarinen (née en 1990), actrice et mannequin finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois